Koios (Oudgrieks: ), ook wel Coeus of Polus (Latijn), is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij is de Titaan van de intelligentie: Zijn naam betekent vraag of vragen stellend. Ook was hij Polos, de noordelijke as waarom de sterrenbeelden draaien. In de tijd van de oude Grieken werd dit hemelse punt gemarkeerd door de ster Thuban (alpha Draconis) in het sterrenbeeld Draco. Koios was zo tevens de god van de hemelse voorspelling, de stem van zijn vader Ouranos (de hemelkoepel).

Na de overwinning van de Olympische goden op de Titanen werd ook Koios opgesloten in Tartaros.

Oorsprong en nakomelingen
Als Titaan is Koios een zoon van Ouranos en Gaia. Hij huwde zijn zuster Phoibe, en samen stonden zij voor alle kennis in de wereld. Zij kregen twee dochters, Asteria en Leto, die de twee takken van de voorspelling voorstellen. Asteria en haar dochter Hekate staan voor de voorspellende gaven van de nacht en dood, terwijl Leto en haar zoon Apollon heersen over de voorspellende gaven van het licht en de hemel. Homeros noemt Leto de meest glorieuze dochter van Koios. Apollon bracht de wintermaanden altijd door in Hyperborea, het land onder de hemelas in het verre noorden.

Stamboom 

Titaan